Pell Lake ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Pell Lake (North Carolina), Stausee im Surry County, Bundesstaat North Carolina
 Pell Lake (New York), See im Dutchess County, Bundesstaat New York
 Pell Lake (See, Wisconsin), See im Walworth County, Bundesstaat Wisconsin
 Pell Lake (Ort, Wisconsin), Ort im Walworth County, Bundesstaat Wisconsin

Siehe auch:
 Bell Lake